Miejscowości w USA:
 Kerr – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Lake
Gminy w USA:
 Kerr (ang. Kerr Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Champaign
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Kerr (ang. Kerr County) – w stanie Teksas